«Біркіркара» () — мальтійський футбольний клуб з міста Біркіркара. Триразовий чемпіон Мальти, чотириразовий володар Кубка Мальти. 

Неодноразовий учасник єврокубків. У Кубку УЄФА 2001—2002 зміг пройти тбіліський «Локомотив» і вийти у другий кваліфікаційний раунд. Це поки що найвище досягнення клубу у єврокубках. 

Один із засновників Асоціації Європейських Клубів — організації, яка замінила G-14.

Досягнення 

 Чемпіон Мальти (4): 2000, 2006, 2010, 2013
 Володар Кубка Мальти (5): 2002, 2003, 2005, 2008, 2015
 Володар Суперкубка Мальти (7): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014

Виступи в єврокубках 

Примітка 1: технічна поразка 0–3.

Посилання 
 Офіційний сайт 

Футбольні клуби Мальти
Футбольні клуби, засновані 1950
Біркіркара